Este artigo refere-se aos eventos ocorridos no estado do Alagoas durante a pandemia de COVID-19 no Brasil no primeiro semestre de 2020.

Cronologia 

 08 de março de 2020 - Primeiro caso confirmado no Estado, na capital Maceió. Se trata de um homem de 42 anos que retornou de viagem da Itália.
 31 de março de 2020 - Primeira morte confirmada no Estado, na capital Maceió. Se trata de um homem de 64 anos, natural do Acre, mas que morava na cidade há 6 meses, e que não tinha registro de viagem recente para nenhum lugar.

Estatísticas 

Por município

Esta é a lista com casos confirmados:

Até 15 de maio de 2020.

 
Pandemias ou epidemias em curso